Étaules ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Étaules (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Étaules (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or

siehe auch
 Étaule im Département Yonne